Sony Ericsson Championships 2006 — турнир сильнейших теннисисток, завершающий сезон WTA. В 2006 году прошло 36-е по счёту соревнование для одиночных игроков и 31-е для парных. Традиционно турнир проводится поздней осенью — в этом году с 7 по 12 ноября на кортах Madrid Arena в Мадриде, Испания, который впервые принимает итоговый турнир.

Прошлогодние победители:
 одиночки —  Амели Моресмо
 пары —  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур

Квалификация 
Квалификация на этот турнир происходит по итогам чемпионской гонки WTA.

Одиночный турнир 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Мадриде.  Серебристым — запасные на турнире в Мадриде.

Парный турнир

Соревнования

Одиночные соревнования 

 Жюстин Энен-Арденн обыграла  Амели Моресмо со счётом 6-4, 6-3.
 Энен-Арденн выиграла 6-й одиночный титул в сезоне и 29-й за карьеру в туре ассоциации.
 Моресмо сыграла 7-й одиночный финал в сезоне и 43-й за карьеру в туре ассоциации.

Парные соревнования 

 Лиза Реймонд /  Саманта Стосур обыграли  Кару Блэк /  Ренне Стаббс со счётом 3-6, 6-3, 6-3.
 Реймонд выиграла 10-й парный титул в сезоне и 60-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стосур выиграла 10-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Tennis Masters Cup 2006

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Испания
Теннис
Ноябрь 2006 года
2006
Международные спортивные соревнования в Мадриде